Stazione di Todoroki – stazione ferroviaria giapponese a Tokyo
Stazione di Todoroki – stazione ferroviaria giapponese a Fukaura